Zawadzki est un nom propre polonais qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Las Zawadzki village polonais de la gmina de Widawa dans le powiat de Łask, dans la voïvodie de Łódź.

Patronyme 

 Aleksander Zawadzki (1899-1964), homme politique polonais, chef de l'État de la République populaire de Pologne ;
 Isztar Zawadzki, météorologue québécois d'origine polonaise.
 Lance Zawadzki (1985-), joueur américain de baseball ;
 Tadeusz Zawadzki (1921-1943), résistant polonais ;
 Zygmunt Zawadzki (1936-2006), boxeur polonais.

Divers 
 Affaire Zawadzki, affaire criminelle française dans laquelle le militaire Jean-Paul Zawadzki a été empoisonné par sa femme Nicole en 1998.

Patronyme polonais